Schelpengrot (tuinarchitectuur), kunstmatige grot als tuinornament
 Grotwerk (huisvlijt), sierdoosjes en dergelijke beplakt met kleurrijke schelpjes 
 Grotwerk (stuc), ruw stucwerk